PIX puede referirse a:
 Aeropuerto de Pico (Portugal), en su código IATA;
 Private Internet Exchange, unos modelos de cortafuegos de Cisco.
 Pix, un sistema de pago electrónico de Brasil.